Vlona kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Gjiri i Vlorës, vik, 
 Vlora, prefekturhuvudort, Vlorë prefektur, 

Robotskapade Albanienförgreningar